Sesam bezeichnet:

 Sesam (Pflanzenart)
 SESAM (Datenbank) (SESAM/SQL Server)
 SeSaM (Molekularbiologie) (engl. ), Methode zur ungerichteten Vielfaltsgenerierung für die Proteinevolution (siehe auch Gerichtete Evolution)
 SESAM (Baden-Württemberg) (Server für schulische Arbeit mit Medien)
 SESAM (Optik) (engl. ), sättigbarer absorbierender Spiegel aus Halbleitermaterial (siehe auch Sättigbarer Absorber) 
 SESAM Programmiersprache für die CAM-/CAD-Software OPUS
 einen Teil des Losungswortes Sesam öffne Dich zur Öffnung der Schatzhöhle im Märchen Ali Baba

Siehe auch:
 SESAME

Abkürzung